Muratow oder Muratov ist ein russischer Familienname, getragen von:

 Anatoli Muratov (* 1988), deutscher Profiboxer 
 Dmitri Andrejewitsch Muratow (* 1961), Journalist, Gründer und Chefredakteur der Zeitung Nowaja Gaseta, Friedensnobelpreisträger
 Jewgeni Minerafissowitsch Muratow (* 1981), Eishockeyspieler
 Michail Wladimirowitsch Muratow (1908–1982), sowjetischer Geologe
 Pawel Pawlowitsch Muratow (1881–1950), Schriftsteller
 Radner Sinjatowitsch Muratow (1928–2004), Filmschauspieler
 Walentin Iwanowitsch Muratow (1928–2006), Turner
 Waleri Alexejewitsch Muratow (* 1946), Eisschnellläufer

Siehe auch: 
 Muradow
 Muratowa